A National Football League 1991-es szezonja a 72. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XXVI zárta, amelyet a Washington Redskins a Buffalo Bills ellen nyert meg.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás

Jegyzetek

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl